Anne Giafferi (19?-), réalisatrice et scénariste française ;
 Luiggi Giafferi (1668-1748), officier et homme politique corse; 
 Paul Giafferi (1879-1966), auteur dramatique et écrivain français.

Voir aussi
Vincent de Moro-Giafferri (1878-1956), avocat et homme politique français.